Овадан-Депе, Овадандепе (, ):
 Овадан-Депе (тюрьма) — туркменская тюрьма для политических заключённых.
 Овадан-Депе (станция) — железнодорожная станция на Транскаракумской магистрали Туркменских железных дорог. 
 Овадан-Депе (село) — село в Туркменистане.